El nombre Manuel Busto puede referirse a varias personas:

Manuel Busto Fernández (1975), piragüista español.

Manuel del Busto (1874-1948), arquitecto español.

Manu Busto (1980), futbolista español.

Juan Manuel del Busto González (1904-1967), arquitecto español, hijo del también arquitecto Manuel del Busto Delgado.

Manuel Busto Algarín (1987), compositor y director de orquesta español.

Manuel Busto (1932-2017), ciclista francés.